Goden (Đakovica), localité en Serbie
 Goden (Vitina)
 Goden, ou Veliki Goden, localité au Kosovo